Rozdělení může být:
 rozdělení pravděpodobnosti
 rozdělení F
 rozdělení prvoků
 rozdělení lesa

historie
 rozdělení Československa
 rozdělení Berlína
 rozdělení Kypru
 rozdělení Koreje

díl televizního seriálu
 Rozděleni (Hvězdná brána: Hluboký vesmír)

Související články 
 Rozděl a panuj
 Dělení (rozcestník)

Externí odkazy